Krčmář ist der Familienname folgender Personen:

 Daniel Krčmář (* 1971), slowakischer Biathlet
 Michal Krčmář (* 1991), tschechischer Biathlet

Siehe auch:
 Krcmar
 Krčmar